Задельное — название населённых пунктов в России:

 Задельное — село в Яковлевском районе Белгородской области.
 Задельное — село в городе Самара Самарской области.

См. также 
 Задельная